Шахдол:

 Шахдол — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Шахдол — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.